French Open 2020 byl 119. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny. Výjimečně se konal v podzimním termínu od 27. září do 11. října 2020. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu. Probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

French Open se po zářijovém US Open stal druhým grandslamem od vyhlášení pandemie covidu-19 v březnu 2020. Z tradičního jarního období byl přeložen na přelom září a října. Červencový Wimbledon pořadatelé zrušili. Sezónní grandslam tak poprvé v historii uzavřel. Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP Tour 2020 a žen WTA Tour 2020.

Roland Garros zůstal posledním grandslamem, na němž bylo potřeba k výhře v rozhodující sadě rozdílu dvou her. Dvorec Philippa Chatriera byl osazen zatahovací střechou a dvanáct kurtů opatřeno umělým osvětlením pro večerní utkání. Vítězové soutěží dospělých si do žebříčků připsali dva tisíce bodů. Smíšenou soutěž pořadatelé zrušili.

Australská světová jednička obhajující singlový titul Ashleigh Bartyová se odhlásila pro pokračující koronavirovou pandemii. Obhájci v dalších třech soutěžích dospělých trofeje vyhráli. Španěl Rafael Nadal navýšil třináctým titulem vlastní grandslamový rekord v počtu trofejí z dvouhry jediného majoru. Dvacátým kariérním grandslamem se v mužských statistikách vyrovnal prvnímu Federerovi. Finálovou výhrou dosáhl v Paříži jako první tenista 100. vítězného zápasu a byl prvním mužem otevřené éry, který počtvrté triumfoval na grandslamu bez ztráty setu. Ženskou dvouhru vyhrála Iga Świąteková, jakožto první polský šampion ve dvouhře grandslamu a nejníže postavená vítězka Roland Garros. Rovněž se stala prvním tenistou narozeným ve 21. století, který získal titul v grandslamové dvouhře.

Dopad pandemie covidu-19 

Tradičně druhý Grand Slam tenisové sezóny Roland Garros se konal od konce května do první poloviny června jako vrchol jarních antukových turnajů. Po březnovém přerušení probíhající sezóny pro pandemii covidu-19 vydala Francouzská tenisová federace 17. března prohlášení o přeložení majoru na 20. září až 4. října 2020. Odehrán měl být společně s podzimními asijskými turnaji na tvrdém povrchu, které byly kompletně zrušeny 24. července. Následně byla pařížská událost posunuta o další týden na 27. září až 11. října 2020, dva týdny za newyorský US Open. Čtrnáctidenní prodleva znamenala nejkratší interval mezi konáním dvou grandslamů. Poprvé v historii tak Roland Garros celý sezonní grandslam uzavřelo.

Smíšená soutěž byla zrušena a po Flushing Meadows se nekonala na druhém grandslamu v řadě. Poprvé od roku 1947 French Open neproběhlo na přelomu května a června. V rámci otevřené éry se stalo prvním majorem, jenž byl z původního termínu přeložen, než aby jej organizátoři zrušili jako Australian Open 1986 či Wimbledonu 2020. Pro omezení šíření koronaviru prodloužila francouzská vláda 13. dubna 2020 zákaz shromažďování až do července téhož roku. Možnou kolizi se čtvrtým ročníkem Laver Cupu, plánovaným na 24.–27. září, vyřešilo přeložení mužské týmové soutěže na rok 2021.

Ředitel turnaje Guy Forget oznámil dodržování hygienických a dalších opatření v souladu s nařízeními odpovědných orgánů, včetně udržování fyzického odstupu. Diváci tak měli v hledišti sedět izolovaně, na místě obklopeném prázdnými sedadly. Osoby starší 12 let byly povinny mít nasazenou roušku, stejně jako hráči mimo trénink a zápas na dvorci. Tenisté cestující do Francie nemuseli setrvat v karanténě. Po příletu do Paříže podstoupili test na přítomnost koronaviru, jenž byl zopakován s odstupem 72 hodin. Během turnaje testování pokračovalo v pravidelných intervalech. Hráči získali ubytováni výhradně ve dvou hotelích, proti čemuž protestovala Serena Williamsová vlastnící v Paříži byt.

Plánovaná návštěvnost 15denního Roland Garros doznala změn v průběhu září 2020. Organizátoři 7. září nejdříve oznámili celkový počet 11 500 osob na den. Vytvořeny měly být tři vůči sobě izolované skupiny diváků, s maximálně 5 tisíci lidmi na skupinu podle povolené hranice. První skupina měla mít přístup na dvorec Philippa Chatriera, druhá na kurt Suzanne Lenglenové a třetí o velikosti 1 500 osob na stadion Simonne Mathieuové. O deset dní později následovalo snížení na celkovou denní hodnotu pěti tisíc osob pro neuspokojivý vývoj pandemie ve Francii. Třetí a konečná redukce se uskutečnila 24. září poté, co francouzská vláda omezila účast na pařížských akcích jedním tisícem osob. S tím se snížila i denní návštěvnost Roland Garros na tuto úroveň, což odpovídalo 1/35 diváků, kteří každý den zavítali do areálu v první hrací týden French Open 2019. Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran zpřísnění zdůvodnil zhoršujícím se vývojem pandemie a tlakem ze stran nemocnic. Ve Francii bylo k druhé polovině září 2020 nakaženo přes 481 tisíc osob, což zemi v evropské statistice řadilo na třetí místo za Rusko a Španělsko.

119. ročník 
119. ročník se odehrával ve dvanáctihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly ve dvouhrách a čtyřhrách dospělých, juniorů do 18 let v kategorii Grade A (4.–10. října), rovněž tak na turnaji vozíčkářů a kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, zařazeného do kategorie Grand Slamu (7.–10. října). Zrušena byla smíšená soutěž.

V areálu s šestnácti antukovými dvorci, který procházel rozsáhlou rekonstrukcí, se závěrečná kola odehrála na třech hlavních stadionech. Poprvé v historii se hrálo pod zatahovací střechou. Zápasy mohly probíhat i po setmění vzhledem k montáži umělého osvětlení na dvanáct kurtů (vedle tří arén také na dvorce č. 4, 5, 7, 9–14). Tím bylo zajištěno dodržení harmonogramu v podzimních dnech s časnějším stmíváním. Samotné večerní zápasy, tzv. night session, byly naplánovány až od roku 2021. V závěru roku 2019 získal centrální dvorec Philippa Chatriera s kapacitou 15 tisíc diváků zatahovací střechu. Druhý největší stadion Court Suzanne Lenglen pro přibližně 10 tisíc návštěvníků měl být osazen zatahovací střechou do roku 2023. V březnu 2019 byla otevřena třetí hlavní aréna, Court Simonne Mathieu pro 5 tisíc diváků, na pozemcích Skleníkové zahrady v Auteuilu.

Třetí ročník bylo v účinnosti pravidlo 25vteřinového limitu na rozehrání výměny, s odpočtem času na světelné tabuli kurtu. Všechna utkání, včetně kvalifačních zápasů, byla vysílána živě, což znamenalo přenos více než 800 duelů.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Španěl Rafael Nadal, jenž třináctou trofejí navýšil vlastní grandslamový rekord v počtu titulů z dvouhry jediného majoru a stal se prvním profesionálním tenistou, který ovládl jeden turnaj potřinácté. Dvacátým kariérním grandslamem se v mužských statistikách vyrovnal prvnímu Federerovi. Finálovou výhrou dosáhl jako první tenista 100. pařížského vítězného zápasu a po Federerovi byl druhým mužem historie, který překročil 100 výher na jednom z grandslamů. Stal se také prvním mužem otevřené éry, který počtvrté triumfoval na grandslamu bez ztráty setu a prvním tenistou historie, jemuž se podařilo podesáté obhájit titul z jediného grandslamového turnaje.

Ženskou dvouhru ovládla Iga Świąteková. Stala se tak prvním polským tenistou v historii, jenž vyhrál grandslamovou dvouhru a nejníže postavenou vítězkou Roland Garros. Ve věku 19 let a 4 měsíců byla prvním šampionem dvouhry na grandslamu, jenž se narodil ve 21. století a nejmladším pařížským vítězem od 18leté Moniky Selešové v roce 1992. V průběhu celé soutěže neprohrála žádný set a ztratila pouze 28 gemů, nejméně od 20 prohraných her Steffi Grafové na French Open 1988.

Mužskou čtyřhru opět vyhráli Němci Kevin Krawietz a Andreas Mies, kteří si připsali druhé grandslamové trofeje. Na Roland Garros se stali čtvrtou dvojicí, jíž se podařilo obhájit grandslamový titul v otevřené éře. Rovněž tak představovali třetího a čtvrtého německého tenistu, který ve čtyřhře získal více grandslamových trofejí. V této statistice navázali na Kohdeovou-Kilschovou s Petzschnerem.

V ženské čtyřhře znovu triumfoval maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky společně získaly jedenáctou trofej, z toho čtvrtou na grandslamu. Navázaly na lednový triumf z Australian Open 2020 a v celé sezóně na grandslamu neprohrály žádný zápas. Mladenovicová si na Roland Garros připsala třetí trofej, čímž se ve statistikách otevřené éry zařadila po bok Jany Novotné a Gail Chanfreauové.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2020 byl vůči předešlému ročníku snížen o 4,7 milionů (o 10,9 %) a dosáhl částky 38 000 000 eur. Příčinou se stala probíhající pandemie koronaviru. Nárůst zaznamenaly singlové kvalifikace, jejichž dotace vzrostla o více než 27 %, s ohledem na finanční situaci níže postavených tenistů dotčených pandemií. Vítězové dvouher si připsali 1 600 000 eur, což představovalo pokles o 30,4 %.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

Odhlášení tenisté

Mužská dvouhra 
  Kyle Edmund → nahradil jej  Daniel Elahi Galán
  Roger Federer → nahradil jej  Federico Coria
  Nick Kyrgios → nahradil jej  Norbert Gombos
  Lucas Pouille → nahradil jej  Kamil Majchrzak
  Milos Raonic → nahradil jej  Jason Jung
  Jo-Wilfried Tsonga → nahradil jej  Jaume Munar
  Fernando Verdasco → nahradil jej  Marc Polmans

Ženská dvouhra 
  Bianca Andreescuová → nahradila ji  Ljudmila Samsonovová
  Ashleigh Bartyová → nahradila ji  Stefanie Vögeleová
  Belinda Bencicová → nahradila ji  Astra Sharmaová
  Tatjana Mariová → nahradila ji  Maddison Inglisová
  Naomi Ósakaová → nahradila ji  Tamara Korpatschová
  Pcheng Šuaj → nahradila ji  Kaja Juvanová
  Anastasija Potapovová → nahradila ji  Anna Kalinská
  Anastasija Sevastovová → nahradila ji  Margarita Gasparjanová
  Samantha Stosurová → nahradila ji  Vitalija Ďjačenková
  Carla Suárezová Navarrová → nahradila ji  Greet Minnenová
  Taylor Townsendová → nahradila ji  Océane Dodinová
  Wang Čchiang → nahradila ji  Barbora Krejčíková
  Wang Ja-fan → nahradila ji  Anna-Lena Friedsamová
  Čeng Saj-saj → nahradila ji  Aljaksandra Sasnovičová
  Ču Lin → nahradila ji  Katarina Zavacká

Mužská čtyřhra 
  Alejandro Davidovich Fokina /  Fernando Verdasco (pozitivní koronavirový test Verdasca) → nahradili je  Aljaž Bedene /  Dennis Novak
  Denys Molčanov /  Andrej Rubljov (účast Rubljova v hamburském finále) → nahradili je  Artem Sitak /  Igor Zelenay

Ženská čtyřhra 
  Aleksandra Krunićová /  Lidzija Marozavová → nahradily je  Aliona Bolsovová /  Ulrikke Eikeriová
  Kiki Bertensová /  Světlana Kuzněcovová → nahradily je  Laura Ioana Paarová /  Julia Wachaczyková
  Darja Kasatkinová /  Anett Kontaveitová → nahradily je  Anna Karolína Schmiedlová /  Katarina Zavacká
  Sorana Cîrsteaová /  Sara Sorribes Tormová → nahradily je  Vivian Heisenová /  Emily Webleyová-Smithová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Divoké karty 
Francouzská tenisová federace udělila divoké karty následujícím tenistům:

Kvalifikanti 
Před singlovými soutěžemi probíhal kvalifikační turnaj mezi 21. až 25. zářím 2020 v pařížském areálu Stade Roland-Garros, z něhož postoupilo devatenáct mužů a třináct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté nastoupili do hlavních soutěží pod žebříčkovou ochranou.

Ženská čtyřhra
  Věra Lapková /  Dajana Jastremská

Reference 

 
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020